Vibracellina är ett släkte av mossdjur. Vibracellina ingår i familjen Cupuladriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Vibracellina